Fromage grillé peut se référer à:
 Un sandwich au fromage grillé
 Fromages grillés ou frits par eux-mêmes, y compris:
 Halloumi
 Saganáki
 Leipäjuusto
 Aspiration au fromage grillé, une mécanique punitive de jeu dans Les Sims 2 : Nuits de folie